Fittkau ist der Nachname folgender Personen: 

 Bernd Fittkau (* 1942), deutscher Psychologe
 Ernst Josef Fittkau (1927–2012), deutscher Zoologe, Bruder von Gerhard Fittkau und Hans W. Fittkau
 Gerhard Fittkau (1912–2004), deutscher Theologe, Bruder von Ernst Josef Fittkau und Hans W. Fittkau
 Hans W. Fittkau (1913–2002), deutscher Amateurbotaniker und Pfarrer, später in Mexiko, Bruder von Ernst Josef Fittkau und Gerhard Fittkau
 Hans-Werner Fittkau (* 1961), deutscher Journalist
 Ludger Fittkau (* 1959), deutscher Journalist und Autor

Fittkau ist der Name des folgenden Unternehmens:

 Fittkau Metallbau und Kunstschmiede, ein im Jahr 1925 gegründeter mittelständischer Handwerksbetrieb in Berlin